Альберт Торрес Барсело (); () — испанский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».Чемпион мира по велоспорту на треке в дисциплине мэдисон (2014). Призёр чемпионатов мира, победитель и призёр этапов Кубка мира, четырёхкратный чемпион Европы, многократный чемпион Испании. Участник Олимпийских игр 2012 года (6-е место, трек, командная гонка преследования).

Карьера

Достижения

Трек 

 2007
 3-й  Чемпионат Европы — Индивидуальная гонка преследования (юниоры)
 2008
 1-й  Чемпион Европы — Индивидуальная гонка преследования (юниоры)
 1-й  Чемпион Испании — Командная гонка преследования
 2-й  Чемпионат Европы — Гонка по очкам (юниоры)
 2009
 8-й Чемпионат мира — Омниум
 2010
 1-й  Чемпион Испании — Мэдисон
 2011
 1-й  Чемпион Испании — Мэдисон
 1-й  Чемпион Испании — Командная гонка преследования
 1-й  Чемпион Испании — Гонка по очкам 
 2-й Кубок мира по трековым велогонкам 2010-2011 — Командная гонка преследования, Пекин
 3-й  Чемпионат Европы — Индивидуальная гонка преследования 
 2012
 1-й Кубок мира по трековым велогонкам 2011-2012 — Гонка по очкам, Лондон
 1-й  Чемпион Испании — Мэдисон
 1-й  Чемпион Испании — Гонка по очкам
 1-й  Чемпион Испании — Командная гонка преследования
 2-й  Чемпионат Европы  — Индивидуальная гонка преследования 
 2-й Кубок мира по трековым велогонкам 2011-2012 — Скрэтч, Пекин
 3-й  Чемпионат Европы — Мэдисон 
 3-й Кубок мира по трековым велогонкам 2011-2012 — Мэдисон, Пекин
 5-й Чемпионат мира — Командная гонка преследования
 5-й Чемпионат мира — Мэдисон
 6-й Летние Олимпийские игры — Командная гонка преследования
 2013
 1-й Кубок мира по трековым велогонкам 2013-2014 — Мэдисон, Агуаскальентес
 1-й  Чемпион Испании — Мэдисон
 1-й  Чемпион Испании — Командная гонка преследования
 2-й  Чемпионат мира — Мэдисон
 2-й  Чемпионат Европы — Мэдисон
 10-й Чемпионат мира — Скрэтч
 2014
 1-й  Чемпион мира — Мэдисон
 1-й  Чемпион Испании — Гонка по очкам
 1-й  Чемпион Испании — Командная гонка преследования
 2-й Чемпионат Испании — Индивидуальная гонка преследования
 3-й Чемпионат Испании — Мэдисон
 5-й Чемпионат мира — Командная гонка преследования
 2015
 1-й  Чемпион Европы — Мэдисон
 1-й  Чемпион Испании — Гонка по очкам
 1-й  Чемпион Испании — Командная гонка преследования
 2-й  Чемпионат мира — Скрэтч
 2-й Чемпионат Испании — Скрэтч
 4-й Чемпионат мира — Мэдисон
 10-й Чемпионат мира — Командная гонка преследования
 2016
 1-й  Чемпион Европы — Мэдисон
 1-й  Чемпион Европы — Омниум
 1-й Кубок мира по трековым велогонкам 2016-2017 — Мэдисон, Глазго
 1-й  Чемпион Испании — Индивидуальная гонка преследования
 1-й  Чемпион Испании — Мэдисон
 1-й  Чемпион Испании — Скрэтч
 1-й  Чемпион Испании — Командная гонка преследования
 1-й Шесть дней Роттердама
 2-й Кубок мира по трековым велогонкам 2016-2017 — Омниум, Апельдорн
 3-й  Чемпионат мира — Мэдисон
 3-й Чемпионат Испании — Гонка по очкам
 2017
 1-й  Чемпион Европы — Омниум
 1-й  Чемпион Испании — Индивидуальная гонка преследования
 1-й  Чемпион Испании — Мэдисон
 1-й  Чемпион Испании — Гонка по очкам
 1-й  Чемпион Испании — Скрэтч
 1-й  Чемпион Испании — Командная гонка преследования
 3-й  Чемпионат мира — Омниум
 3-й Кубок мира по трековым велогонкам 2017-2018 — Омниум, Манчестер
 7-й Чемпионат мира — Мэдисон
 2018
 1-й Кубок мира по трековым велогонкам 2018-2019 — Омниум, Сент-Квентин-ан-Ивелин
 1-й  Чемпион Испании — Скрэтч
 1-й  Чемпион Испании — Командная гонка преследования
 1-й Шесть дней Пальма-де-Мальорка
 2-й  Чемпионат мира — Мэдисон
 2-й Кубок мира по трековым велогонкам 2018-2019 — Омниум, Берлин
 2-й Чемпионат Испании — Мэдисон
 3-й Кубок мира по трековым велогонкам 2018-2019 — Омниум, Лондон
 2019
 1-й  Чемпион Испании — Индивидуальная гонка преследования
 1-й  Чемпион Испании — Мэдисон
 1-й  Чемпион Испании — Гонка по очкам
 1-й  Чемпион Испании — Скрэтч
 1-й  Чемпион Испании — Омниум
 1-й  Чемпион Испании — Командная гонка преследования
 3-й Кубок мира по трековым велогонкам 2019-2020 — Мэдисон, Минск
 5-й Чемпионат мира — Мэдисон
 6-й Чемпионат мира — Омниум

Шоссе 

 2008
 1-й  Чемпион Испании — Групповая гонка (юниоры)
 2010
 1-й  Чемпион Испании — Групповая гонка  
 3-й Чемпионат Испании — Индивидуальная гонка
 2012
 2-й Чемпионат Испании — Индивидуальная гонка
 2016
 6-й Trofeo Campos, Porreres, Felanitx, Ses Salines
 10-й Trofeo Felanitx-Ses Salines-Campos-Porreres
 2017
 1-й — Этап 2 Vuelta a la Independencia Nacional
 5-й Vuelta a La Rioja
 2018
 6-й Trofeo Palma

Примечания

Ссылки 
  Торрес, Альберт на FirstCycling
 Торрес, Альберт Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 Официальный сайт Торрес, Альберт 
 
 
 
 

Велогонщики Испании
Чемпионы мира по трековым велогонкам
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года